Passmark est au départ le nom d'une société. Il est courant qu'on désigne dans la littérature informatique les résultats d'un de ses tests (le CPUmark du PassMark Performance Test) comme indice Passmark tout court.

Ce chiffre indique une performance générale des microprocesseurs en matière de calcul avec un peu d'affichage 2D et 3D. Contrairement au 3DMark, il ne se concentre donc pas sur l'efficacité du rendu graphique et convient plutôt à une estimation rapide et approximative de la puissance de traitement d'un processeur en usage courant.

Il comporte 8 tests différents, dont calcul en nombres entiers, en virgule flottante, instructions étendues, compression, chiffrage et calculs de physique.

Depuis que quelques processeurs multi-cœur permettent une accélération quand il fonctionnent en monocœur, il devient courant de donner les deux chiffres de passmark, monocœur et multicœur, ce qui conduit parfois à quelques renversements dans les comparaisons. Par exemple le Celeron G6900, bien moins puissant que le Core i9-10900K, lui est légèrement supérieur en monothread.

Principe 
Le site cpubenchmark les collationne. En date du , l'étendue des  de processeurs testés va d'un indice de 79 pour un ancien processeur nommé VIA Samuel 2 à 25236 pour un Intel Xeon E5-2679 v4 à 2.50GHz. Le rapport des puissances mesurées s'étend donc sur une échelle de 1 à 320. Sa pertinence n'est pas absolue pour deux raisons :
 la collecte de mesures individuelles sur la base du volontariat
 il arrive donc au début qu'un processeur soit évalué sur peu de tests, mais le site le signale alors
 nombre de machines font aussi tourner quelques tâches de fond, ce qui explique la dispersion des résultats pour un même modèle; cela correspond à ce qu'on observera dans des situations réelles 
 le fait que comme tout benchmark ce soit une pondération arbitraire de mesures, alors que les profils d'usage d'une station de travail d'ingénieurs (calculs flottants et graphiques vectoriels), poste de jeu de gamer (maillages 3D, application de textures et parfois ray tracing), restitution 4K d'un centre multimédia et confort de travail pour un utilisateur de bureautique et d'Internet sont distincts. Consulter des benchmarks spécialisés sur l'un de ces profils (Geekbench, Cinebench...) peut donc également être utile.

Les systèmes combinant plusieurs CPU sont également testés, et classés dans une catégorie séparée.

Il existe également un Passmark concernant les appareils sous Android, sans que la comparaison avec les Passmark pour architecture AMD64 soit clairement précisée. Leurs chiffres en  concernant des appareils largement connus s'étendent de 267 pour le Galaxy S3 à plus de 13200 pour le HTC U11.

Mesures dérivées

Rapport passmark/prix 
Des processeurs dont les rapports de puissance vont de 300 à 1 ne sauraient être vendus au même prix. Le rapport entre puissance et prix et donc lui aussi un indicateur utile. Le site korben.info a signalé que les meilleurs rapports sont en général dans les processeurs de milieu de gamme, là où l'offre est abondante et de ce fait la concurrence importante. Le site Passmark a depuis confirmé cette remarque par un graphique liant l'indice passmark au prix du processeur.

Effet Ryzen 
L'annonce en 2017 du Ryzen d'AMD a introduit dans le haut de gamme une concurrence restée jusque-là inexistante à ces niveaux : 22771 pour lAMD Ryzen Threadripper 1950X. Les prix d'Intel ont été rapidement ajustés, mais comme ceux-ci ne changent pas les passmarks, le rapport passmark/prix est mis à jour aussitôt que ce changement est rendu officiel.

 Quelques rapports élevés 
Toujours en date du  et dans le domaine des processeurs populaires dans la presse informatique, lIntel Core2 Duo E8400 à 3.00 GHz est crédité d'un rapport de 220 et lAMD Opteron 8354 de 188, mais offrent des passmarks respectivement de 2160 et 2255 "seulement". Se reporter au site cpubenchmark pour avoir les chiffres les plus à jour.

Le , le ratio record (106) est détenu par l'Athlon X4 950 au passmark de 5373 pour environ 50 dollars. Il importe toutefois de prendre en compte à ce stade de prix ceux de la carte mère, de la mémoire, et même de la consommation électrique annuelle (ce processeur dépense 65 W alors qu'un Intel 8850U propose un Passmark de 8147 pour 15 à 25 W).

En 2021, des indices de 15000 sont courants chez tous les constructeurs, et c'est aussi celui de la puce M1 d'Apple (la M1 Pro 10 montant à 23500). Des Mini PCs au score de 6000 effectuent déjà de la bureautique très confortable avec tous les logiciels du moment, et ce surcroît de puissance sera surtout utile en CAO, DAO lourd, rendu 3D et montage vidéo.

En mars 2022, l'AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (64 threads, 280 W), est crédité d'un indice de 108822 avec 3330 en monothread, ce qui lui vaut - à cette date - la première position du classement en puissance brute.

En février 2023, le Core i9-13980HX (Alder Lake) obtient 54 483 points pour une consommation de 55 W. .

 Classement des processeurs 

Le classement des processeurs par passmark ne doit pas être pris trop au pied de la lettre lorsqu'il porte sur quelques pourcents, compte tenu des facteurs d'imprécision dans les mesures (tâches résidentes en exécution ou non, utilisation ou non de mémoire dual-channel, en particulier). C'est surtout l'''ordre de grandeur du passmark d'une machine donnée qui est significatif. Une tendance est d'accompagner le chiffre donné d'un diagramme de dispersion des résultats.

 "High-end" 

Au 11 février 2023, le site de référence considère comme de "haut de gamme" tous les processeurs ayant un indice Passmark compris entre 7279 (AMD Opteron 6281) et 124119 (AMD EPYC 9654), incluant entre autres lIntel Core i9 13900KS
à 62971'''.

Notes et références

Liens externes 
 Site Passmark
 Site CPUbenchmark

Test logiciel